Municipio de Lone Tree puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lone Tree (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Golden Valley.
 Municipio de Lone Tree (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Lone Tree (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Lone Tree (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Lone Tree (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Lone Tree (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Lone Tree (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.
 Municipio de Lone Tree (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.
 Municipio de Lone Tree (condado de Clay, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Lone Tree (condado de Merrick, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Merrick.